Риват — топоним

 Риват — посёлок в Таджикистане.
 Риват — река в Таджикистане.